Triangle din limbile engleză și franceză se traduce ca triunghi.

Triangle se poate referi la:

Locuri
 Downtown Triangle, un cartier de afaceri central din Ierusalim, Israel
 Edinburgh Science Triangle, UK
 Le Triangle, district rezidențial din Montreal
 Research Triangle, o regiune din Carolina de Nord, SUA
 Triangle, Newfoundland and Labrador, Canada
 Triangle, West Yorkshire, Calderdale, England
 Triangle, New York, SUA
 Triangle, Virginia, SUA
 Triangle, Zimbabwe
 Triangle Lake (disambiguation)

Muzică
 Triangle (formație pop japoneză)
 Triangle (album de Perfume), 2009
 Triangle (album de The Beau Brummels)
 "Triangle", un cântec de Mami Kawada
 Triangle (album de Mi Lu Bing)
 Tri-Angle, un album de TVXQ
 Triangles (EP), un EP din 2011 de 10,000 Maniacs

Film și televiziune
 Triangle, un film horror britanic din 2009
 Triangle, un film sud-coreean din 2009
 Triangle, un film thriller din 2007 produs în Hong Kong
 The Triangle (TV miniseries), un miniserial S-F din 2005
 The Triangle (film), un thriller din 2001 ”made-for-TV”
 Triangle (TV series), o telenovelă din anii 1980
 Triangle (serial din 2014), o dramă coreană din 2014
 "Triangle" (Buffy the Vampire Slayer)
 "Triangle" (The X-Files)
 The Triangle (film din 1953), cu Douglas Fairbanks, Jr.

Alte utilizări
 Triangle Group, o companie din Republica Populară Chineză
 Triangle (diagramă)
 The Triangle (ziar)
 Triangle (clădire din Paris)
 The Triangle, Manchester, clădire din Anglia
 Triangle Fraternity
 Princeton Triangle Club
 Triangle Shirtwaist Factory fire
 Triangle, un omnibus din 1952 din cele 3 romane ale lui Isaac Asimov: Imperiul Galactic
 Triangle (roman), un roman Star Trek 1983
 Triangles (roman), un roman din 2011 de Ellen Hopkins

Vezi și

 Triunghi (dezambiguizare)
 Black triangle (disambiguation)